39-й сезон чемпионата мира по ралли, проводимого под эгидой ФИА состоял из 13 этапов, первый из которых, Ралли Швеции, стартовал 10 февраля в Карлстаде. Шестой сезон главными действующими фигурами в споре за высшие достижения являлись представители команд автопроизводителей Ford и Citroen. На этот раз основную конкуренцию французу Себастьяну Лёбу составили финн Микко Хирвонен и француз Себастьен Ожье. Сильнейшим, по итогам сезона, стал Лёб на отечественном «Ситроене», заработав свой рекордный, восьмой подряд титул. Итог в споре за чемпионство был подведён на финальном Ралли Великобритании, в Уэльсе, когда Хирвонен, ещё имевший шансы побороться с Лёбом за титул, сошёл в первый день, после аварии, приведшей к перегреву и отказу двигателя.

Изменения в регламенте 

 Сезон 2011, был ознаменован переходом на новый технический регламент. С этого года автомобили чемпионата мира, категории WRC, должны базироваться на машинах класса Super 2000 с новыми 1,6 литровыми двигателями с непосредственным впрыском, оснащенных дополнительным комплектом, включающим турбонаддув, а также сложные задние антикрылья.
 В преддверии нового сезона, были внесены поправки в спортивный регламент, допускающие к участию в чемпионате нескольких производителей шин, тем самым убирая монополизацию поставок, которую ФИА ввела несколько лет назад.
 Michelin и китайская компания DMACK, стали официальными поставщиками команд в новом сезоне, сменив компанию Pirelli, которая не стала продлевать заканчивавшийся контракт, сосредоточившись на Формуле 1.
 Начиная с этого сезона на всех этапах, последний спецучасток каждого этапа ралли — Power Stage, освещаться в прямом эфире и приносит победителям бонусные очки. За первое место-3, второе-2, третье-1.

Календарь сезона 

Календарь сезона, включающий 13 этапов, был анонсирован на заседания Всемирного совета по автоспорту (World Motorsport Council), 24 апреля 2010 года.

Изменения в календаре 
 Ралли Сардинии и Ралли Аргентины вернуться в WRC после одного года в IRC, заменив Ралли Болгарии и Ралли Японии .
 После годичного отсутствия, в чемпионат возвращается Ралли Греции, заменяя тем самым Ралли Турции.
 Ралли Новой Зеландии, не попало в окончательный календарь, в связи с отказом оргкомитета этапа. Это было связано с совпадением сроков гонки, со временем проведения Кубка мира по регби-2011, проходившего в Новой Зеландии. Его место, заняло Ралли Австралии, проводящееся во второй раз за последние пять лет.

Команды и пилоты

Переходы пилотов 

 Себастьян Ожье, в 2010 году пилотировавший автомобиль дочерней команды Citroën — Citroën Junior, несмотря на предложение от Ford, в этом сезоне перешёл в основную команду, где стал напарником Лёба, заменив испанца Дани Сордо.
 Крис Мик, чемпион Intercontinental Rally Challenge 2009 года, приходит в WRC, вместе с компанией Prodrive, представляющей марку Mini. Вторым пилотом команды, стал ушедший из Ситроена Даниэль Сордо.
 Деннис Кейперс, в 2010 году, на Ford Fiesta S2000, в составе команды M-Sport, переходит в голландскую FERM Power Tools WRT.

Изменения команд 
 Впервые с 1967 года, марка Mini возвращается в ралли. Это стало осуществимо, благодаря сотрудничеству компании БМВ (владеющей "Мини") и команды Prodrive, много лет готовившей машины команды Субару WRT. Глава "Prodrive", Дэвид Ричардс объявил, что в 2011 году Mini выступит на отдельных этапах, а полноценная программа будет запланирована на сезон 2012.

Статистика этапов

Итоги чемпионата

Личный зачёт 

Нововведения
 1 2 3 С 2011 года, на последнем участке каждого этапа ралли (Power Stage), который освещаться в прямом телевизионном эфире, начисляются бонусные очки. Первое место-3 очка, второе-2, третье-1.

Зачёт производителей 

 † — ICE 1 Racing была исключена из зачете Чемпионата Мира. Причиной стала неявка на Ралли Австралии.

 1 В WRC Academy, за каждый выигранный спецучасток начисляют бонусный балл.

Статистика и достижения
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

См. также 
 Intercontinental Rally Challenge

Примечания

Ссылки 

 www.wrc.com официальный сайт Чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Статистика сезона на ewrc-results.com

2011 год в автоспорте
Сезоны WRC